Großreuth heißen zwei Stadtteile Nürnbergs:

 Großreuth bei Schweinau
 Großreuth hinter der Veste
Siehe auch:
 Großenreuth